Куликове поле — історична місцина на міжріччі Оки та Дону. Місце Куликовської битви (1380 рік). Нині Куркінський район, , .
 Куликове поле — площа-парк в центрі міста. Приморський район,   Одеса.

Див.також 
Куликове (значення)